Скоморох:

 Скоморох — русский средневековый актёр; был одновременно певцом, танцором, дрессировщиком животных и музыкантом.
 Скоморох — малая речка в Киеве, в местностях Лукьяновка и Солдатская Слободка, левый приток Лыбеди.
 Скоморох, Софья Павловна (род. 1999) — российская гимнастка.
 «Скоморох» — московский театр, существовавший с 1881 по 1888 год.
 «Скоморох» — труппа Геннадия Юденича.

См. также